De 30e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2007 in de Nederlandse plaats Amersfoort. Het toernooi werd gewonnen door het Russische NL Primorye Wladiwostok.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

3e plek

Finale

Winnaar 

2007
Badminton in 2007
Badminton in Nederland
Europees kampioenschap in Nederland
Sportevenement in Amersfoort